Брати (фільм, 1957)
 Брати (фільм, 2004)
 Брати (фільм, 2009)
 Брати (фільм, 2009, Казахстан)
 Брати. Остання сповідь — фільм 2013 року.